Prognathorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Prognathorhynchus ingår i familjen Gnathorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Prognathorhynchus